Hill Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hill Hotel (Nebraska), ID-Nr. 88000377
 Hill Hotel (Oregon), ID-Nr. 95000690